Боровиће може бити:
Боровиће, насељено место у општини Сјеница
Боровиће, насељено место у општини Рашка